Huit plus une (titre original : ) est un recueil de neuf nouvelles écrites par Robert Cormier, publié en 1980 aux États-Unis puis traduit en français et publié en 2004. Les nouvelles, écrites entre 1965 et 1975, sont inspirées d'histoires réelles que l'auteur a vécues.

Recueil de nouvelles paru en 1980
Recueil de nouvelles américaines des années 1980